

Geografia 
 Zarečnyj – città russa dell'Oblast' di Penza
 Zarečnyj – città russa dell'Oblast' di Sverdlovsk

Geologia 

 Zarečnyj – vulcano della Kamčatka, in Russia